De Grand Prix-wegrace van Portugal 2002 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 8 september 2002 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Portugal
Sport in Cascais